Rachlin:
 Julian Rachlin
 Nathan (Natan) Rachlin (Rakhline) (Натан Григорьевич Рахлин, Натан Григорович Рахлін, Natan Grigorievitch Rakhline)